Okręty US Navy o nazwie USS "Arcturus":

 Pierwszy "Arcturus" (SP-182) był drewnianokadłubowym jachtem zbudowanym w 1911.

 Drugi "Arcturus" (SP-5930) został przemianowany na tę nazwę 20 lutego 1918, prawdopodobnie by uniknąć pomyłek z transportowcem armii "Artemis". 

 Trzeci "Arcturus" (AK-12) był transportowcem używanym w czasie II wojny światowej, który był bardziej znany pod nazwą USS "Gold Star" (AK-12).

 Czwarty "Arcturus" (AK-18) był okrętem głównym okrętów zaopatrzeniowych typu Arcturus, który był w służbie w latach 1940-1946. 

 Piąty "Arcturus" (AF-52) był okrętem magazynowym typu Alstede, który był w służbie w latach 1961-1973.

Arcturus